Hungria, país europeu
 Hungaria (Liszt), poema sinfónico de Franz Liszt
434 Hungaria, um asteroide;